Минулорічна чемпіонка Ван Яфань програла в першому колі співвітчизниці Ван Сіюй.

Перемогла в турнірі Гетер Вотсон, здолавши в фіналі Лейлу Анні Фернандес з рахунком 6–4, 6–7(8–10), 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Womb
Abierto Mexicano Telcel - Women's Singles